De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor de delen van het Koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen dat niet Oostenrijks is geweest, waar men in januari 1919 dertien dagen oversloeg. In de voormalig Oostenrijkse gebieden van het koninkrijk was de gregoriaanse kalender al ingevoerd in de zestiende eeuw.

Overgangskalender
1919
Geschiedenis van Joegoslavië